košara

BiH:
 Košare (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš

Crna Gora:
 Košare (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja